2015 - o ano 2015 d.C.
2015, Inc. - empresa de desenvolvimento de jogos de computador

2015